Salomon bezeichnet
 Salomon, Vor- und Familienname
 Salomon (Sportartikelhersteller), Unternehmen für Sportartikel, Bekleidung und Fahrradzubehör
 Salomon (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Salomon (Schiff), Schweizer Hochseeschiff
 Salomon und die Königin von Saba, Spielfilm
 Die Bibel – Salomon, Spielfilm
 Ich war Hitlerjunge Salomon, Autobiografie von Sally Perel
 Hitlerjunge Salomon, Spielfilm zur Autobiografie
 Pont-Salomon, Ort in Frankreich
 Salomon-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien, Südatlantik
 Salomon-Inseln bei Neuguinea 
 Salomon Islands im Indischen Ozean
 ungarischer Name des Ortes Solomonowo in der Ukraine

Siehe auch:

 SK Shlomo
 Salomo (Vorname)
 Solomon
 Salamon